Il termine interno, come aggettivo o avverbio, indica una parte chiusa o protetta di un corpo. Solitamente, definisce dei termini in contrapposizione a qualcosa di esterno.

Come sostantivo, può riferirsi a:
 Parte interna – termine della matematica riferito agli insiemi contenuti in spazi topologici
 Interno – ministero della Repubblica Italiana
 interno – ruolo del calcio
 Interno – ruolo del baseball